Böninger oder Boeninger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Konrad Boeninger (1810–1886), deutscher Verleger
 Carl-Friedrich Böninger (1883–nach 1943), deutscher Manager der Kugellagerindustrie
 Carl Böninger (1795–1877), deutscher Unternehmer 
 Edgardo Boeninger (1925–2009), chilenischer Hochschullehrer und Politiker
 Hans-Gert von Sluyterman-Böninger (1927–2013), deutscher Unternehmer
 Harry Böninger (1859–1894), deutscher Verwaltungsbeamter
 Melchior Böniger (1866–1929) Schweizer Chemiker, Direktor der Firma Sandoz
 Richard Böninger (1874–1944), deutscher Jurist und Politiker
 Robert Böninger (1869–1935), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule